Bărbat se poate referi la:

 Bărbat, sexul masculin adult al speciei umane
 Râul Bărbat, curs de apă, afluent al râului Strei
 Râu Bărbat, sat în județul Hunedoara
 Bărbat, voievod în Oltenia în secolul XIII
 Vasile Bărbat, (n. 1937), deputat român în legislatura 1990-1992

Vezi și 
 Bărbătești (dezambiguizare)